A 2013-as magyar ralibajnokság volt a magyar ralibajnokságok történetének 47. idénye. A sorozat hét versenyt ölelt fel. A bajnoki címvédő Kazár Miklós - Ferencz Ramón páros nem együtt indul. Kazár mellé korábbi navigátora, Szőke Tamás ül be a szezonra. Autójuk pedig nem Mitsubishi Lancer Evo9 lesz, hanem Sébastien Loeb korábbi Citröen Xsara WRC-je.

Versenynaptár 

A versenynaptár eredetileg nyolc futamot tartalmazott, de a Bükfürdő Rallye-t törölték "a bajnokságok zökkenőmentes és biztonságos lebonyolítása érdekében". Egy év kihagyás után visszatér az Eger Rallye, a Miskolc Rallye és a Budapest Rallye, viszont kikerült a versenynaptárból az Arad Rally és a Bükfürdő Rallye.

Versenyek 

Az itt feltüntetett szakaszok száma tartalmazza a prológot is!

Módosítások 

 Kiírásra kerül az 1.6 literes motorral rendelkező WRC-k 1-es kategóriája de a bajnoki értékelésben nem vehetnek részt. 
 A 2 literes WRC-kkel bajnoki pontokért lehet harcolni.
 A zónaországai számára nyílttá vált a rallye bajnokság.

A szezon menete

A bajnokság végeredménye

Pontozás 

Az utolsó gyorsasági szakaszon az első öt helyezett pontokat kap 5-4-3-2-1 megoszlásban.

Versenyzők

Abszolút sorrend

További bajnokok

Külső hivatkozások

Források

Rali
Magyar ralibajnokság